Im Hinblick auf die phonetisch gleichen Begriffe Bayerisch und Bairisch (auch bayrisch bzw. baierisch) wird fachlich nach Schreibweise mit y oder i unterschieden:
 das Bundesland Bayern und seine Bewohner betreffend Bayerisch (auch bayrisch)
 die Bayerische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Bayerns

 den nicht deckungsgleichen bairischen Kulturraum betreffend: Bairisch (auch bayrisch bzw. baierisch)
 Bairisch, Dialekt, der in Altbayern, dem Großteil Österreichs und Südtirol gesprochen wird